Canoto kan syfta på:
 Canto – en form av indelning i en lång dikt, speciellt en episk
 Canto (musik) – flerstämmiga musikstycken huvudmelodin, vanligen i diskanten. 
 Canto ferno – gregorianska, unisona kyrksången
 Canto Libre – ett musikalbum av Víctor Jara utsläppt 1970
 Van Canto – ett a cappella-metal-band från Tyskland som grundades 2006

Personer
 Ernesto Canto (1959–), en mexikansk före detta friidrottare
 Flávio Canto (1975–), en brasiliansk judoutövare

Se även
Kantat
 Bel canto – flera
 Canto do Buriti – flera
 Río Canto – flera